Markina ist der Familienname folgender Personen: 

 Maria Markina (* 1981), russische Mezzosopranistin

Siehe auch:
 Markina-Xemein, eine Stadt in der baskischen Provinz Bizkaia in Spanien